Таксон Nastus имеет два значения:
 Nastus — род насекомых из отряда жесткокрылых семейства долгоносиков
 Nastus — род растений из семейства злаковых.